

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 32, w tym 20 podstawowych
 Marianka – część miasta Szamocin
 Marianka – część wsi Szpetal Górny w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Fabianki
 Marianka – część wsi Woskrzenice Duże w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Biała Podlaska
 Marianka – wieś w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Księżpol
 Marianka – część wsi Wólka Orłowska w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Izbica
 Marianka – część wsi Przytoczno w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Jeziorzany
 Marianka – część wsi Wola Przybysławska w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Garbów
 Marianka – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Niedrzwica Duża
 Marianka – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Baranów
 Marianka – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Kurów
 Marianka – wieś w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Stary Brus
 Marianka – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Brody
 Marianka – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Bełchatów
 Marianka – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Strzelce
 Marianka – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Żychlin
 Marianka – wieś w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Chąśno
 Marianka – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Mniszków
 Marianka – część wsi Piaszczyce w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Gomunice
 Marianka – przysiółek wsi Chełmo w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Masłowice
 Marianka – część wsi Dukaczew w woj. łódzkim, w pow. skierniewickim, w gminie Nowy Kawęczyn
 Marianka – wieś w woj. łódzkim, w pow. skierniewickim, w gminie Nowy Kawęczyn
 Marianka – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Lubochnia
 Marianka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Gostynin
 Marianka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Kałuszyn
 Marianka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Mińsk Mazowiecki
 Marianka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Tarczyn
 Marianka – część wsi Krosna-Wieś w woj. mazowieckim, w pow. pruszkowski, w gminie Brwinów
 Marianka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Mszczonów
 Marianka – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Wiżajny
 Marianka – kolonia wsi Godziszewo w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Skarszewy
 Marianka – część wsi Kroczyce w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Kroczyce
 Marianka – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Pasłęk

 Marianka – dawna nazwa wsi Marianów Sierakowski w województwie mazowieckim, w powiecie gostynińskim, w gminie Gostynin

Administracja 
 Marianka – gromada
 Marianka – dawna gmina

Cieki w Polsce 
 Marianka – struga, dopływ Skrwy
 Marianka – struga, dopływ Wieprza
 Marianka – potok, dopływ Wigry
 Marianka – struga, dopływ Wolicy

Miejscowość na Słowacji 
 Marianka – wieś na Słowacji w powiecie Malacky

Zobacz też 
 Marianka Rędzińska, Marianka Siemieńska